Жюстин Энен-Арденн — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Серена Уильямс — не защищала свой титул.

Посев 

 ' Жюстин Энен-Арденн (Титул)
  Ким Клейстерс (Финал)
  Винус Уильямс (Третий раунд)
  Амели Моресмо (Четвертьфинал)
  Линдсей Дэвенпорт (Четвертьфинал)
  Анастасия Мыскина (Четвертьфинал)
  Елена Дементьева (Первый раунд)
  Ай Сугияма (Второй раунд)
  Чанда Рубин (Четвёртый раунд)
  Надежда Петрова (Первый раунд)
  Вера Звонарева (Четвёртый раунд)
  Паола Суарес (Третий раунд)
  Кончита Мартинес (Первый раунд)
  Анна Смашнова-Пистолези (Второй раунд)
  Даниэла Гантухова (Второй раунд)
  Маги Серна (Первый раунд)
  Меган Шонесси (Первый раунд)
  Франческа Скьявоне (Второй раунд)
  Элени Данилиду (Третий раунд)
  Сильвия Фарина-Элия (Четвёртый раунд)
  Елена Бовина (Второй раунд)
  Патти Шнидер (Полуфинал)
  Лина Красноруцкая (Третий раунд)
  Магдалена Малеева (Второй раунд)
  Лиза Реймонд (Четвертьфинал)
  Тина Писник (Первый раунд)
  Аманда Кётцер (Второй раунд)
  Мария Шарапова (Третий раунд)
  Натали Деши (Четвёртый раунд)
  Светлана Кузнецова (Третий раунд)
  Тамарин Танасугарн (Первый раунд)
  Фабиола Сулуага (Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые